EHB ou EhB est un sigle qui signifie :
 Erasmushogeschool Brussel, une haute école en Belgique ;
 European Hydrogen Backbone, un projet de réseau européen de transport d'hydrogène par gazoduc ;
 Extra Half-Brite, un mode graphique de l'ordinateur Commodore Amiga.